Лукашева и Лукашёва — женская фамилия.

Известные носители:
 Лукашёва, Елена Андреевна (род. 1927) — доктор юридических наук, член-корреспондент РАН (1997).
 Лукашева, Светлана Викторовна (род. 1977) — казахстанская легкоатлетка.